Karl Albrecht (1845–1920) német költő, pedagógus
 Karl Albrecht (1859–1929) evangélikus teilógus
 Karl Albrecht (1920–2014) német vállalkozó, az Aldi egyik alapítója